Nessa és un personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana. És una Ainu, esposa de Tulkas i germana d'Oromë.

Nessa és coneguda per la seva velocitat, i és capaç de córrer més que els cérvols que la segueixen. També és famosa l'habilitat que té per ballar, i sovint se la pot veure ballant pels prats sempre verds de Vàlinor.

Vàlar